Оборотність — характеристика спрямованості процесів, яка виражається в закономірності повторення на заключному етапі розвитку явища певних рис його вихідного пункту.

Див. також 

 Необоротність
 Заперечення заперечення

Література і джерела 

 «Філософський словник» / За ред. В. І. Шинкарука. — 2.вид., перероб. і доп. — К.: Голов. Ред. УРЕ, 1986.

Філософські терміни